Röbelen ist der Nachname folgender Persönlichkeiten:
 Gustav Röbelen (1905–1967), kommunistischer Widerstandskämpfer, später deutscher Funktionär der SED

Siehe auch Röbbelen